Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Петра Квитова — защищала свой титул, но выбыла в третьем раунде, проиграв Елене Янкович.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал всех сильнейших теннисисток. В розыгрыше смогли поучаствовать все представительницы Топ-20 мирового рейтинга. Первым номером посева стала пятикратная чемпионка турнира Серена Уильямс, а вторым номером прошлогодняя победительница Петра Квитова. Чешская спортсменка не смогла защитить свой титул, проиграв уже в третьем раунде Елене Янкович. Из тех кто ещё ранее выигрывал турнир в этом году приняли участие чемпионка 2004 года Мария Шарапова (№ 4 посева) и пятикратная победительница турнира Винус Уильямс. Американка Винус проиграла своей сестре Серене на стадии четвёртого раунда. Шарапова смогла выйти в полуфинал, где также проиграла Серене, которая смогла пройти в финал впервые с 2012 года. Второй финалисткой стала 21-летнняя Гарбинье Мугуруса (№ 20 посева). Для неё этот финал стал дебютным на Большом шлеме. Представительница Испании впервые с 1996 года, когда туда прошла Аранча Санчес-Викарио, сыграла в решающем матче женского одиночного турнира на Уимблдоне. В итоге в шестой раз в карьере победу одержала Серена Уильямс (до этого она выигрывала в 2002-03, 2009-10, 2012 годах). По количеству титулов в Открытой эре американка сравнивается с Билли-Джин Кинг, которая занимала до этого третье место. Больше титулов только у Мартины Навратиловой (9 побед) и Штеффи Граф (7 побед).

Помимо Шараповой в основном розыгрыше приняло участие ещё 8 представительниц России, однако кроме Марии никто не прошёл далее второго раунда.

Посев 

  'Серена Уильямс (Титул)
  Петра Квитова (третий раунд)  Симона Халеп (первый раунд)  Мария Шарапова (полуфинал)  Каролина Возняцки (четвёртый раунд)  Луция Шафаржова (четвёртый раунд)  Ана Иванович (второй раунд)  Екатерина Макарова (второй раунд)  Карла Суарес Наварро (первый раунд)  Анжелика Кербер (третий раунд)  Каролина Плишкова (второй раунд)  Эжени Бушар (первый раунд)  Агнешка Радваньская (полуфинал)  Андреа Петкович (третий раунд)  Тимея Бачински (четвертьфинал)  Винус Уильямс (четвёртый раунд)<li> Элина Свитолина (второй раунд)
<li> Сабина Лисицки (третий раунд)
<li> Сара Эррани (второй раунд)
<li> Гарбинье Мугуруса (финал)
<li> Мэдисон Киз (четвертьфинал)
<li> Саманта Стосур (третий раунд)
<li> Виктория Азаренко (четвертьфинал)
<li> Флавия Пеннетта (первый раунд)
<li> Ализе Корне (второй раунд)
<li> Светлана Кузнецова (второй раунд)
<li> Барбора Стрыцова (первый раунд)
<li> Елена Янкович (четвёртый раунд)
<li> Ирина-Камелия Бегу (третий раунд)
<li> Белинда Бенчич (четвёртый раунд)
<li> Камила Джорджи (третий раунд)
<li> Каролин Гарсия (первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Елена Остапенко (второй раунд)  Анетт Контавейт (первый раунд)  Йоханна Конта (первый раунд)''

<li> Наоми Броуди (первый раунд)
<li> Лора Робсон (первый раунд)
<li> Клаудиа Эдина Галловиц-Холл (PR, первый раунд)

Основной турнир

Используемые сокращения 
 Q (, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
 WC (, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
 LL (, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
 R (, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
 W/O (, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
 SE () — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
 PR (, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
 ALT () — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
 S (, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
 D () — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Женщины